Waterman (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Waterman (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem
 Waterman (pennen), een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in luxe schrijfgerei
 Waterman (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Waterman (schip, 1945), een stoomschip
 De waterman, een roman van Arthur van Schendel
 Waterman (Hearts of Soul), een lied van Hearts of Soul, inzending van Nederland op het Eurovisiesongfestival van 1970

Personen
Boy Waterman, een Nederlands voetbalkeeper
Henk Waterman, Nederlands voetballer
Hein Israël Waterman, Nederlands chemicus
Leon Waterman, Nederlands architect
Lewis Waterman, Amerikaans uitvinder van de vulpen en oprichter van het bedrijf Waterman
Steve Waterman, Britse Jazz trompettist

Fictieve personen
 Tim Waterman, een personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden

En verder
Watermannen, groep Nederlandse waterstaatkundigen in Japan
Tim Waterman, persoon uit soap-serie